Arbeiterpartei bezeichnet

 ein Typ einer Partei, siehe Arbeiterpartei 
 der Name bzw. die deutsche Übersetzung des Namens von folgenden Parteien:
 Arbeiterpartei (AP)
 Arbeiterpartei
 Partido dos Trabalhadores (Brasilien) deutsch: Arbeiterpartei
 Partit tal-Ħaddiema (Malta) deutsch: Arbeiterpartei (1949–1955)
 Arbeiderpartiet (Norwegen) deutsch: Arbeiterpartei
 Partido Trabalhista (Osttimor)  deutsch: Arbeiterpartei

siehe auch Arbeitspartei, Labour Party (Begriffsklärung), Workers Party